Ма́нфорд () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1865—1938) — американский борец за гражданские права и права женщин, суфражистка.
  (1925—1991) — американский художник и преподаватель.
 Манфорд, Томас (1831—1918) — американский бизнесмен, полковник (иногда генерал) армии Конфедерации в годы Гражданской войны.

Топоним США 
  — городок в Алабаме.
  (1865)
  — город в Теннесси.

См. также